La Ligat ha'Al 2007-2008 è stata la 54ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'Hapoel Holon.

Regular season

Playoffs

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2007
Pallacanestro nel 2008
2007-2008